Обидимо — посёлок в Тульской области России. 

В рамках организации местного самоуправления входит в городской округ город Тула, в рамках административно-территориального устройства — в Варфоломеевский сельский округ Ленинского района Тульской области.

География 
Расположен в 25 км к северо-западу от Тулы (в 18 км по прямой от Тульского кремля). Автомобильными дорогами посёлок связан с городом Тулой, посёлками Ленинский, Барсуки. В 1 км к северу и западу проходит западная (объездная) ветка автомобильной трассы  «Крым», а в 8 км к востоку — восточная ветка этой автодороги.

На юге посёлок примыкает к селу Обидимо, а в 4 км к юго-востоку в посёлке Ленинский находится железнодорожная станция Обидимо.

История 
До 1990-х гг. посёлок входил в Варфоломеевский сельский совет Ленинского района Тульской области, с 1997 года — в Варфоломеевский сельский округ. 

В рамках организации местного самоуправления с 2006 до 2014 гг. посёлок был центром сельского поселения Обидимское Ленинского района. С 2015 года входит в Зареченский территориальный округ в рамках городского округа город Тула.

Население 
По датам оценки численности отмечается убыль населения:

 01.01.2001 3020 человек
 01.01.2006 2643 человек
 14.10.2010 2069 человек

Численность населения по данным переписи 2010 года составила  человек.

По переписи 2002 года и ранее население посёлка учитывалось в составе рабочего посёлка (пгт) Ленинский.

Экономика 
Посёлок Обидимо имеет удобное территориальное расположение и богатые природные ресурсы. Обидимское месторождение легкоплавких глин и глин для производства кирпича и керамики начали полноценно разрабатывать в 2010 году.

Кирпичный завод БРАЕР на данный момент является градообразующим предприятием для Ленинского района. Площадь предприятия 110 000м². Мощность кирпичного завода 140 млн шт. условного кирпича в год. На заводе трудоустроены более 500 человек, что помогает поддерживать экономику поселка Обидимо и в целом Ленинского района.

В 2013 году запущено новое производство БРАЕР II. Специализация нового предприятия — производство мелкоштучных бетонных изделий: тротуарная плитка, бордюрный камень, бетонные столбики, водоотводные лотки методом вибропрессования.

Примечания 

Посёлки городского типа Тульской области
Населённые пункты городского округа город Тула